Akt (latinsko actus) je lahko:
 delo, dejanje, npr.:
 akt (gledališče), del gledališke igre
 spolni akt
 akt (upodobitev), umetniška upodobitev golega človeškega telesa
 dokument, listina